Мильто́ ():

Персоналии 
 Мильто, Жан-Жак (род. 1950) — французский джазовый и блюзовый музыкант.
 Мильто, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский хоккеист.